Lobligation est un concept :
 juridique : droit des obligations,
 Obligation in solidum,
 philosophique : obligation (philosophie).
 En finance, une obligation est une valeur mobilière.